Álvaro José Jiménez Guerrero (Córdoba, 19 de maio de 1995) é um futebolista profissional espanhol que atua como meia-atacante.

Carreira

Real Madrid 
Álvaro se profissionalizou no Real Madrid C, em 2013.

Getafe 
Em 2017, chegou por empréstimo ao Getafe. E em 2018, se transferiu em definitivo.

Ligações externas
Real Madrid profile

Naturais de Córdova (Espanha)
Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Getafe Club de Fútbol
Futebolistas do Real Sporting de Gijón
Futebolistas do Albacete Balompié
Futebolistas do Cádiz Club de Fútbol
Futebolistas da Unión Deportiva Las Palmas